Vergenz steht für:

 Vergenz (Optik), Kehrwert des Krümmungsradius einer Wellenfront
 Vergenz (Geologie), Kipprichtung geneigter Falten
 Vergenz, gegensinnige Augenbewegungen, siehe Augenbewegung#Klassifizierung